Дороги, которые мы выбираем — рассказ О'Генри.
 Дороги, которые мы выбираем — одна из новелл фильма Леонида Гайдая «Деловые люди».
 Дороги, которые мы выбираем (The Way We Live Now) — роман Энтони Троллопа; более точный перевод названия — «Как мы теперь живём» (под этим названием роман был переведён на русский язык в XIX веке).
 Дороги, которые мы выбираем (The Way We Live Now) — экранизация романа Энтони Троллопа с Дэвидом Суше в главной роли.